Харито́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Харитонова, Авдотья — российская переводчица XIX века.
 
 
 Харитонова, Анна Игоревна (род. 1985) — российская спортсменка (самбо, дзюдо).
 Харитонова, Валентина Ивановна (род. 1956) — советский и российский антрополог.
 Харитонова, Елена Германовна (род. 1965) — российская актриса кино, театра и дубляжа.
 Харитонова, Зоя Фёдоровна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Харитонова, Клавдия Геннадиевна (1915—2009) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Харитонова, Ксения Ивановна (1916—1993) — советский нейрохирург.
 Харитонова, Любовь Васильевна (1937—2013) — советская и российская актриса.
 Харитонова, Мария Васильевна (1904—1978) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Харитонова, Марта Николаевна (род. 1984) — российская байдарочница.
 Харитонова, Ольга Федотовна (1947—2021) —  советская и российская актриса театра, народная артистка Республики Марий Эл.
 Харитонова, Ольгерта Владиславовна (род. 1959) — феминистка, участница ЛГБТ-движения.
 Харитонова, Светлана Николаевна (1932—2012) — советская актриса.
 Примечания